Kota Medan (Manna), een plaats in Indonesië
Kota Medan (Kelayang), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing